Slikkenburg (Bergen op Zoom), buurtschap in de gemeente Bergen op Zoom
Slikkenburg (Sluis), buurtschap in de gemeente Sluis